Il singolare femminile dello  Sony Ericsson Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La detentrice del titolo era Kim Clijsters ed è stata eliminata ai quarti di finale da Viktoryja Azaranka. Azarenka ha poi battuto in finale Marija Šarapova per 6-1, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Caroline Wozniacki (quarto turno)
  Kim Clijsters (quarti di finale)
  Vera Zvonarëva (semifinale)
  Samantha Stosur (quarto turno)
  Francesca Schiavone (quarto turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Li Na (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Shahar Peer (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (terzo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Kaia Kanepi (secondo turno)
  Marion Bartoli (quarto turno)
  Marija Šarapova (finale)

 Anastasija Pavljučenkova (quarto turno)
 Nadia Petrova (secondo turno, ritirata)
 Ana Ivanović (quarto turno)
 Aravane Rezaï (secondo turno)
 Andrea Petković (semifinale)
 Alisa Klejbanova (secondo turno)
 Yanina Wickmayer (secondo turno)
 Marija Kirilenko (terzo turno)
 Dominika Cibulková (terzo turno)
 Alexandra Dulgheru (quarti di finale)
 María José Martínez Sánchez (terzo turno)
 Jarmila Groth (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Cvetana Pironkova (secondo turno)
 Klára Zakopalová (terzo turno)

Qualificate 

 Jelena Dokić (primo turno)
 Jamie Hampton (secondo turno)
 Arantxa Rus (primo turno)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Ksenija Pervak (primo turno)

 Lucie Hradecká (secondo turno)
 Sania Mirza (secondo turno)
 Anna Tatišvili (secondo turno)
 Chan Yung-jan (primo turno)
 Vesna Manasieva (primo turno)
 Nastas'sja Jakimava (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Sony Ericsson Open 2011